Lecanicillium är ett släkte av svampar. Lecanicillium ingår i familjen Cordycipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Lecanicillium